titolo originale del film Fiamme alla frontiera (film 1934)
 titolo originale del film Fiamme alla frontiera (film 1939)